Les Arctoidea sont un infra-ordre de mammifères carnivores du sous-ordre des Caniformia, réunissant les Ursidae, les Musteloidea et les Pinnipedia.

Notes et références

Liens externes 

 
 

Mammifère (nom scientifique)
Infra-ordre de tétrapodes (nom scientifique)
Caniformia